Retratos - Maysa é um álbum de compilação das músicas da cantora brasileira Maysa. Faz parte da coleção "Retratos" criada pela gravadora EMI Brasil.

Faixas
 Ne Me Quitte Pas
 Por Causa de Você
 Chão de Estrelas
 Eu e a Brisa
 Dia de Vitória
 Dia das Rosas
 Se Todos Fossem Iguais A Você
 Um Dia
 Você
 Dindi
 Bloco da Solidão
 Castigo / Fim de Caso
 Morrer de Amor
 O Grande Amor
 Até Quem Sabe?

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 2004